Výraz Izu může být:

 Izu (provincie) – stará japonská provincie
 Izu (Šizuoka) – japonské město v prefektuře Šizuoka
 Izu (poloostrov) – japonský poloostrov poblíž Tokia
 Izu (souostroví) – japonské souostroví v Tichém oceánu
 Izu Óšima – japonský ostrov v souostroví Izu
 Izu (PL-31) – oceánská hlídková loď japonské pobřežní stráže